Орден Святого Станислава:

 Орден Святого Станислава — польская государственная награда, существовавшая с 1765 по 1831 год.
 Орден Святого Станислава — орден Российской империи с 1831 до 1917 года. Самый младший по старшинству в иерархии государственных наград, главным образом для отличия чиновников.